Soeteman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Soeteman (1912–2005), niederländischer Germanist
 Gerard Soeteman (* 1936), niederländischer Drehbuchautor